Kotobuki bezeichnet:
 eine Marke der Panasonic Corporation
 Kotobuki Maru, der japanische Name des Schiffs Conte Verde
 Nakajima Kotobuki, Flugzeugmotor des japanischen Herstellers Nakajima

Kotobuki ist der Vorname folgender Personen:
 Kotobuki Shiriagari (* 1958), japanischer Manga-Zeichner

Kotobuki ist der Familienname folgender Personen:
 Hikaru Kotobuki (* 1964), japanischer Musiker
 Minako Kotobuki (* 1991), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Tsukasa Kotobuki (* 1970), japanischer Character Designer